Фолиньо:

 Фолиньо — старинный город в Италии, в регионе Умбрия.
 Фолиньо — итальянский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Высшем дивизионе.

Персоналии 
 Фолиньо, Маркус (род. 1991) — американский хоккеист, левый нападающий.
 Фолиньо, Ник (род. 1987) — профессиональный американский хоккеист.